Ридле () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Ридле, Алессандро (род. 1991) — немецкий футболист.
 Ридле, Карл-Хайнц (род. 1965) — немецкий футболист.

См. также 
 Ридли